Das Magazin steht für:

 Das Magazin (Schweiz), Wochenendbeilage von vier großen Schweizer Tageszeitungen
 Das Magazin (Deutschland), Kulturzeitschrift
 Das Magazin (F. W. Koebner), ehemalige deutsche Kulturzeitschrift 1924–1950
 Das Magazin (Roman), satirischer Roman von Hellmuth Karasek (1998)

Siehe auch:
 Magazin